Kohlschütter steht für:
 Kohlschütter (Mondkrater), siehe Liste der Krater des Erdmondes/K
 Kohlschütter-Tönz-Syndrom, ein Typ der Erbkrankheit Amelogenesis imperfecta

Kohlschütter ist der Familienname folgender Personen:
 Alfried Kohlschütter, deutscher Mediziner, Professor für Kinder- und Jugendmedizin
 Andreas Kohlschütter (* 1935), Schweizer Journalist und erster Leiter der OSZE-Mission in der Ukraine
 Anna F. Kohlschütter (* 1983), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Arnold Kohlschütter (1883–1969), deutscher Astrophysiker
 Ernst Kohlschütter (1837–1905), deutscher Mediziner
 Ernst Kohlschütter (Geophysiker) (1870–1942), deutscher Geophysiker
 Ernst Volkmar Kohlschütter (1812–1889), deutscher evangelischer Theologe
 Hans Wolfgang Kohlschütter (1902–1986), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Karl Christian Kohlschütter (1763–1837), deutscher Rechtswissenschaftler und sächsischer Verwaltungsjurist
 Otto Kohlschütter (1807–1853), deutscher Mediziner
 Paula (Pauline) Kohlschütter (1851–?), deutsche Portrait- u. Genremalerin
 Volkmar Kohlschütter (1874–1938), deutscher Physikochemiker